Па́влов (Павлова) — русская фамилия, образованная от имени Павел, а также топоним.

Павлов

А 
 
 
 
 
 Павлов, Антон Гаврилович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Аркадий Сергеевич (1903—1960) — латвийский футболист.
 Павлов, Арсен Сергеевич (позывной Моторола; 1983—2016) — командир противотанкового спецподразделения Донецкого ополчения, Герой Донецкой Народной Республики.
 Павлов, Артемий Ефимович (1891—1972) — советский партийный и государственный деятель.

Б

В 
 Павлов, Вадим Николаевич (1929—2020) — советский и российский ботаник, член-корреспондент РАН (2000). Сын Н. В. Павлова (1893—1971) — советского ботаника, специалиста в области систематики и ботанической географии.
 
 
 
 
 
 
 
 Павлов, Всеволод Владимирович (1898—1972) — советский искусствовед-египтолог, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Г 
 
 Павлов, Георги (1881—1945) — теоретик и организатор общественной ветеринарии в Болгарии, профессор (1928).

Д 
 Павлов, Даниил Евгеньевич (род. 2002) — российский футболист.
 Павлов, Данила Сергеевич (род. 2002) — российский шахматист и шахматный композитор.
 Павлов, Денис Александрович (1980) — российский дзюдоист.
 
 Павлов, Дорджи Антонович (1912—1997) — советский калмыковед.

Е 
 
 Павлов, Егор Денисович (род. 2001) — российский пловец. 
 Павлов, Ефим Митрофанович (1915—1985) — матрос, Герой Советского Союза.

И 
 
 
 Павлов, Илия (1960—2003) — болгарский предприниматель.
 
 Павлов, Ипполит Николаевич (1839—1882) — педагог и журналист.
 Иринарх (Павлов) (ум. 1937) — участник григорианского раскола, в котором имел титул епископа Владивостокского.

К 
 Павлов, Капитон Степанович (1792—1852) — русский живописец, пейзажист, портретист, автор жанровых композиций.
 Павлов, Карп Александрович (1895—1957) — деятель советских спецслужб, генерал-полковник, начальник Управления по строительству заводов и горнорудных предприятий чёрной металлургии ГУЛАГ НКВД.

Л 
 Павлов, Лавр Петрович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Леонтий Павлов (в миру Лука; ум. 1788) — игумен Макарьевского Унженского монастыря Русской православной церкви.

М 
 
 Павлов, Марат Игнатьевич (род. 1955) — российский дипломат.
 Павлов, Марк Павлович (1918—2010) — архитектор, заслуженный архитектор Казахской ССР (1986).
 Павлов, Матвей Степанович (1888—1963) — российский и советский музыкант и дирижёр.
 Павлов, Мирча-Серджу-Аурельян (род. 1937) — румынский шахматист, международный мастер (1977), тренер.

Н

О

П 
 
 
 Павлов, Пламен (род. 1958) — болгарский историк, поэт и телеведущий.
 
 Павлов, Поликарп Арсеньевич (1885—1974) — русский/советский актёр театра и кино.
 Павлов, Прокофий Яковлевич (1796—1868) — русский генерал, участник Крымской войны.

С 
 Павлов, Святослав Фёдорович (1924—2005) — поэт, писатель, член Союза писателей СССР.
 
 
 
 Павлов, Степан Степанович (род. 1956) — советский и украинский футболист, тренер.

Т 
 
 Павлов, Тодор Димитров (псевдоним П. Досев, 1890—1977) — болгарский философ-марксист, эстетик, общественный деятель.

Ф 
 

 Павлов, Федот Павлович (1890—1959) — марийский советский организатор здравоохранения, врач-офтальмолог, заслуженный врач РСФСР.

Ч 
 Павлов, Чингис Ефимович (1928—1980) — бурятский советский композитор.

Э 
 Павлов, Эдуард Эдуардович (род. 1965) — советский футболист и украинский тренер.

Ю

Я 
 Павлов, Яков Федотович (1917—1981) — руководитель обороны «Дома Павлова», Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 Павлов-Азанчеев, Матвей Степанович (1888—1963) — русский музыкант, дирижёр и композитор.
 Павлов-Андреевич, Фёдор Борисович (род. 1976) — художник, режиссёр.
 Павлов-Арбенин, Александр Васильевич (1871—1941) — русский советский дирижёр.
 Морев-Павлов, Пётр Алексеевич (Павел; 1779—1831) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тобольский и Сибирский.
 Павлов-Пьянов, Николай Митрофанович (1893—1964) — советский шахматист.
 Павлов-Сильванский, Николай Павлович (1869—1908) — русский историк и архивист.



Населённые пункты

Россия 
 Павлов — посёлок в Унечском районе Брянской области.
 Павлов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Павлов — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Павлов — хутор в Семикаракорском районе Ростовской области.

Украина 
 Павлов — село в Радеховском районе Львовской области.
 Павлов — село в Бережанском районе Тернопольской области.

См. также 

 Павлов — кратер на Луне.
 Павлов — небольшой канал в Ташкенте.
 Павлов — палеолитическая стоянка в Чехии.
 Павлова (торт)

Примечания